Tiberio Sempronio Longo (console 218 a.C.)
Tiberio Sempronio Longo (console 194 a.C.)